Špulka může znamenat:
 Cívka_(náčiní) – cívka
 Špulka (rozhledna) – rozhledna u Divišova